Csehország
 Komárno, település a Kroměříži járásban
 Kanada
 Komarno, Rockwoodhoz tartozó település Manitoba tartományban
 Lengyelország
 Komarno, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Komarno, település a Lublini vajdaságban
 Montenegró
 Komarno, település Crmnica községben
 Szlovákia
 Komárom (szlovákul Komárno), város a Nyitrai kerület Komáromi járásában
 Ukrajna
 Komarno, település a Lvivi területen